Eerste klasse (1988/1989) była 86. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Club Brugge. Nowym mistrzem Belgii został zespół KV Mechelen.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii